Die Swiss Open 2006 im Badminton fanden vom 3. bis zum 8. Januar 2006 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Lee Chong Wei (Champion)
 Peter Gade (Halbfinale)
 Muhammad Hafiz Hashim (2. Runde)
 Lee Hyun-il (Viertelfinale)
 Wong Choong Hann (Halbfinale)
 Kuan Beng Hong (Viertelfinale)
 Shon Seung-mo (Viertelfinale)
 Niels Christian Kaldau (Viertelfinale)
 Sairul Amar Ayob (3. Runde)
 Park Sung-hwan (3. Runde)
 Dicky Palyama (2. Runde)
 Eric Pang (2. Runde)
 Geoffrey Bellingham (1. Runde)
 Przemysław Wacha (2. Runde)
 Björn Joppien (1. Runde)
 Bobby Milroy (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Pi Hongyan (Halbfinale)
 Xu Huaiwen (Champion)
 Yao Jie (zurückgezogen)
 Mia Audina (Halbfinale)
 Juliane Schenk (Viertelfinale)
 Seo Yoon-hee (Viertelfinale)
 Wong Mew Choo (2. Runde)
 Tracey Hallam (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
 Chan Chong Ming / Koo Kien Keat (Champions)
 Zakry Abdul Latif / Gan Teik Chai (1. Runde)
 Michał Łogosz / Robert Mateusiak (Viertelfinale)
 Lin Woon Fui / Fairuzizuan Tazari (Viertelfinale)
 Jonas Rasmussen / Peter Steffensen (Viertelfinale)
 Ong Soon Hock / Tan Bin Shen (2. Runde)
 Thomas Laybourn / Lars Paaske (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Lee Hyo-jung / Lee Kyung-won (Halbfinale)
 Gail Emms / Donna Kellogg (1. Runde)
 Ella Tripp / Joanne Wright (1. Runde)
 Chin Eei Hui / Wong Pei Tty (Halbfinale)
 Britta Andersen / Mette Schjoldager (Viertelfinale)
 Zhang Dan / Zhao Tingting (Finale)
 Nicole Grether / Juliane Schenk (2. Runde)
 Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Lee Jae-jin / Lee Hyo-jung (Viertelfinale)
 Nathan Robertson / Gail Emms (Champions)
 Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (zurückgezogen)
 Daniel Shirley / Sara Runesten-Petersen (2. Runde)
 Anthony Clark / Donna Kellogg (Halbfinale)
 Robert Blair / Natalie Munt (Finale)
 Anggun Nugroho / Tetty Yunita (1. Runde)
 Koo Kien Keat / Wong Pei Tty (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse

2006
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
World Badminton Grand Prix 2006